Tobien ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Tobien (1854–1929), deutsch-baltischer Agrarhistoriker und Statistiker
 Ewald Sigismund Tobien (1854–1929), deutsch-baltischer Rechtswissenschaftler
 Heinz Tobien (1911–1993), deutscher Paläontologe
 Petra Tobien (* 1961), deutsche Badmintonspielerin
 Rainer Tobien (* 1941), deutscher Basketballspieler und Basketballtrainer
 Rudolf Tobien († 1942), deutscher Eishockeyspieler
 Wilhelm Tobien (1837–1911), deutscher Lehrer, Regionalhistoriker und Autor
 Wilhelm von Tobien (1853–1924), deutsch-baltischer Chemiker

Siehe auch: Tobin